Broß ist der Name folgender Personen:

 Alfred Broß (1897–1969), deutscher Eisenbahnbeamter und Politiker
 Andreas Broß (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Johann Wolfgang Ludwig Broß (1803–1880), Frankfurter Stifter
 Ralf Broß (* 1966), baden-württembergischer Kommunalpolitiker
 Siegfried Broß (* 1946), Richter am Bundesverfassungsgericht

Siehe auch: 
 Bross
 Brosz
 Bros